Puede referirse a uno de estos dos duques soberanos de Sajonia, rama Laueburgo, ambos de la dinastía ascania:
Magnus I (1470-1543), que reinó entre 1507 y 1543.
Magnus II (1543-1603), que reinó entre 1571 y 1573.

No hay que confundirlo con Magnus de Sajonia (1042-1106) que gobernó el primer ducado de Sajonia entre 1072 y 1106.